Per Letònia des del Cor (del seu nom en letó No Sirds Latvijai), partit polític de Letònia
 National Soccer League (Sud-àfrica), nom antic de la lliga de futbol de Sud-àfrica, antecessora de l'actual Premier Soccer League
 National Soccer League (Austràlia), nom antic de la lliga de futbol d'Austràlia, antecessora de l'actual A-League
 National Soccer League (Canadà), nom antic de la lliga de futbol del Canadà, antecessora de l'actual Canadian Soccer League